Svetovni pokal v smučarskih skokih 2002 je triindvajseta sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih.

Koledar tekem

Skupne uvrstitve

Posamično

Pokal narodov

Viri 
 

2002 v športu
2002